Il gruppo della bjarebyite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della bjarebyite 
 Bjarebyite
 Johntomaite
 Kulanite
 Penikisite
 Perloffite

Note

Collegamenti esterni 
 

Bjarebyite